Rathmannsdorf (Saksen-Anhalt), plaats in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, district Salzland.
 Rathmannsdorf (Saksen), gemeente in de Duitse deelstaat Saksen, district Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.